L'écrivain français Nicolas Boileau (1636-1711) a donné son nom à des voies de nombreuses villes, dont :
 la rue Boileau de Bordeaux ;
 la rue Boileau de Lyon, dans le  ;
 la rue Boileau de Marseille ;
 la rue Boileau de Nantes, une des rues commerçantes du centre-ville ;
 la rue Boileau du  de Paris, où Nicolas Boileau est né ;
 la rue Boileau de Strasbourg ;
 la rue Boileau de Toulouse.

Boileau